iKow app (fundada el 16 de julio de 2018 en Neiva, Colombia; con sede en Bogotá, Colombia es un app y portal de apoyo para empresas de todo el mundo.  Éste consiste en una herramienta de oficina virtual para que las empresa tenga un espacio en donde puedan ubicar sus áreas y asesores correspondiente para que sus cliente puedan agendar o realizar una consulta por chat o videollamada. Así pues, iKow ofrece la posibilidad de realizar sesiones desde cualquier lugar del mundo a un coste asequible.

Cómo surgió 
El ahora CEO de iKow App  Julián Ramos encontró diversos estudios donde se comprobaba la eficacia de la terapia en línea. Él junto a su cofundadora María Alejandra Villegas investigó el mercado y echó en falta sitios y aplicaciones con esta propuesta de funcionalidad para la comunicación y agendamiento de sesiones dentro de las empresas privadas. se lanzó el primer beta de la plataforma tras cuatro meses de desarrollo.

El proyecto comenzó en Colombia como PsyApp en julio de 2016, estando enfocado únicamente a los profesionales de psicología: meses más tarde, se reformuló la idea de negocio y se amplió el área de ataque, que se extendió a todo tipo de empresa que pudiera prestar un servicio online y siendo usada en países de Latinoamérica como iKow Oficina virtual.

Fundadores 
Julián Ramos Trujillo – 32 años, – Ingeniero Electrónico especialista en desarrollo de aplicaciones móviles. Fundó otras dos startups, la psyapp y EliteDSH.

María Alejandra Villegas – 27 años,  – Psicóloga con especialización en Gestión de Proyectos.

Ventajas de la plataforma en línea

La oficina virtual está disponible para que las empresa lleven a cabo su asesoramiento en línea con muchos recursos facilitadores, tales como 

 App Android y iOS;
 Página web de perfil con toda la información profesional;
 Videollamada.
 Chat.
 Almacenamiento de pdf o imágenes a los clientes.
 listado de clientes;
 Sistema de búsqueda para facilitar a los clientes la búsqueda de los profesionales más apropiados para sí mismos;
 Ambiente para el asesoramiento por video, voz o chat, y muchos otros beneficios en una página web.

Enlaces externos 

 https://www.ikowapp.com/
 https://erp.ikowapp.com/